Allier megyében 320 település található.

 (CAML) Montluçon agglomeráció közössége. 2001-ben alapítva.
 (CAMO) Moulinsagglomeráció közössége. 2001-ben alapítva.
 (CAV)  Vichyagglomeráció közössége. 2001-ben alapítva.